Hyponephele augusta är en fjärilsart som beskrevs av Sterzl 1917. Hyponephele augusta ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
augusta